Heinrich Froböse ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Froböse (Schulleiter) (Henricus Frobosius; vor 1585–nach 1586), deutscher Pädagoge und Schulleiter am Gymnasium Fridericianum in Herford
 Heinrich Georg Froböse (um 1642–1704), Pastor in Döhren